Elna Borch (1869-1950), sculptrice danoise ;
 Einar Borch (1870-1952), homme politique norvégien ;
 Gerard ter Borch (1617-1681), peintre néerlandais ;
 Gesina ter Borch, peintre néerlandaise du  ;
 Kjetil Borch (né en 1990), rameur norvégien ;
 Ole Borch (1626-1690), chimiste, médecin, grammairien et poète danois ;
 Simon von der Borch (?-1492), évêque.

Voir aussi
 Mikkel Borch-Jacobsen (né en 1951), philosophe et professeur français.
 Karl Borsch (né en 1959), évêque catholique allemand.